В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Houston 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова і Джанет Райт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Бетті Стов 4-6, 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Вірджинія Рузічі /  Міма Яушовец (півфінал)
 Енн Сміт /  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Вірджинія Вейд /  Ілана Клосс (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston